Rap (muziekstijl)
Uitgeverij Thomas Rap, een Nederlandse uitgeverij
Studio RAP, een Nederlands architecten- en designstudio
RAP (voetbalclub), een Amsterdamse voetbalclub
RAP (bromfiets), een historisch Nederlands bromfietsmerk 
Rocket-assisted projectile